Giuseppe Sciuti (1834-1911) – pittore italiano.
 Palazzo Sciuti – la sede storica della Provincia e della Prefettura di Sassari.